La Péninsule de Chult est une région des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Elle est située au sud-ouest de Féérune, à l'est d'Halruaa.

Lieux importants

Chult 
Chult est le nom de la jungle qui couvre entièrement la Péninsule de Chult. Elle est habitée par des dinosaures et fut jadis l'un des plus puissants empires fééruniens, dirigé par les sarrukhs. Chult compte plus de 400 000 habitants issus de toutes races, principalement des humains, des Gobelins, des hommes-lézards, des nains sauvages... Il y a de nombreuses tribus qui vivent dans cette jungle, tandis que les colons humains sont gouvernés par une théocratie depuis la capitale de Mezro.

Une compagnie de mercenaires du Poing Enflammé, à la recherche de richesses vers Anchorome, a fondé le fort Belurian.

Samarach 
Samarach est une petite contrée dans la partie sud de la Péninsule de Chult. Sa capitale est Samargol.

Tashalar 
Tashalar est une contrée dans la partie est de la Péninsule de Chult, joignant la péninsule au continent et plus spécifiquement à Halruaa. C’est une oligarchie composée de marchands qui compte environ 900 000 habitants (humains et quelques hommes-lézards et yuan-ti). Sa capitale est Tashluta.

Thindol 

Thindol est un autre pays de la péninsule de Chult

Région des Royaumes oubliés